Casali di Sopra ima više značenja:
 Casali di Sopra, Rieti
 Casali di Sopra, Udine